

Шубрюг — річка в Кіровській області, ліва притока Моломи
 Шубрюг — селище, Мурашинський район, Кіровська область